

Lokalizacje

Austria 
 Berg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha
 Berg bei Rohrbach – dawna gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Berg im Attergau – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Berg im Drautal – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau

Francja 
 Berg – gmina

Luksemburg 
 Berg – wieś

Niemcy 
 Berg – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Ravensburg
 Berg – gmina w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Starnberg
 Berg – gmina w Bawarii, w rejencji Górna Frankonia, w powiecie Hof
 Berg – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Ahrweiler
 Berg – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Rhein-Lahn
 Berg (Pfalz) – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Germersheim
 Berg am Laim – okręg administracyjny Monachium
 Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz – gmina w Bawarii, w rejencji Górny Palatynat, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Berg im Gau – gmina w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Neuburg-Schrobenhausen
 Hohe Berg – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg

Norwegia 
 Berg – gmina

Szwecja 
 Berg – gmina
 Berg – miejscowość (tätort) w gminie Linköping
 Berg – miejscowość (tätort) w gminie Gävle
 Berg – miejscowość (tätort) w gminie Åtvidaberg

Szwajcaria 
 Berg – miejscowość w Turgowii
 Berg-sur-Moselle – miejscowość i gmina we Francji

Osoby 
 Adam Berg (ur. 1972) – szwedzki reżyser
 Adolf Berg (1897–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Andrea Berg (ur. 1966) – niemiecka piosenkarka
 Alban Berg (1885–1935) – austriacki kompozytor
 Allen Berg (ur. 1961) – kanadyjski kierowca wyścigowy.
 David Berg (1919–1984) – amerykański przywódca religijny
 Daniel Berg Hestad (ur. 1975) – norweski piłkarz 
 Emanuel Berg (ur. 1981) – szwedzki szachista
 Fiodor Berg (1790–1874) – rosyjski generał, namiestnik Królestwa Polskiego
 Florian Berg (ur. 1988) – austriacki wioślarz
 Friedrich von Berg (1866–1939) – niemiecki polityk
 Georg Ernst Wilhelm Berg (1878–1946) – niemiecki geolog
 Gunnar Berg (1909–1989) – duński kompozytor
 Günther von Berg (1765–1843) – niemiecki prawnik
 Harald Berg (ur. 1941) – norweski piłkarz
 Hallgrim Berg (ur. 1945) – norweski polityk
 Henning Berg (ur. 1969) – norweski piłkarz, trener
 Jan Berg (ur. 1965) – norweski piłkarz
 Jan Berg zu Carmel – starosta rajgrodzki ok. 1634 - 1665 r
 Joakim Berg (ur. 1970) – szwedzki muzyk 
 Jóhann Berg Guðmundsson (ur. 1990) – islandzki piłkarz
 John Berg (ur. 1970) – niemiecki prezbiter katolicki, pochodzenia amerykańskiego
 Karl Peter Berg (1907–1949) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Kirsten Bråten Berg (ur. 1950) – norweska wokalistka folkowa
 Lars Berg (1901–1969) – norweski powieściopisarz i dramaturg
 Lew Berg (1876–1950) – rosyjski ichtiolog i biogeograf
 Lindsey Berg (ur. 1980) – amerykańska siatkarka
 Mary Berg (ur. 1924) – polska autorka 
 Marcus Berg (ur. 1986) – szwedzki piłkarz
 Max Berg (1870–1947) – niemiecki architekt
 Max van den Berg (ur. 1953) – holenderski polityk
 Natanael Berg (1879–1957) – szwedzki kompozytor 
 Nikołaj Berg (1823–1884) – rosyjski poeta, pisarz, dziennikarz, tłumacz i historyk
 Paavo Berg (1911–1941) – fiński pilot wojskowy i as myśliwski
 Patty Berg (1918–2006) – amerykańska golfistka
 Paul Berg (ur. 1926) – amerykański biochemik, laureat Nagrody Nobla
 Przemysław Berg (ur. 1955) – polski dziennikarz i felietonista
 Rolf Åge Berg (ur. 1957) – norweski skoczek narciarski
 Øyvind Berg (ur. 1971) – norweski skoczek narciarski
 Søren Berg (ur. 1976) – duński piłkarz
 Sune Berg Hansen (ur. 1971) – duński szachista
 Ute Berg (ur. 1953) – niemiecka polityk
 Vebjørn Berg (ur. 1980) – norweski strzelec
 Vincent van den Berg (ur. 1989) – holenderski piłkarz
 Yehuda Berg

Inne 
 berg – reg. śl. karminadel
 Księstwo Bergu – dawne księstwo w Nadrenii, na terytorium Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.
 Wielkie Księstwo Bergu – dawne państwo Związku Reńskiego, sukcesor Księstwa Bergu.
 zamek Berg 
 (4528) Berg – planetoida
 Berg – herb szlachecki
 Berg II – polski herb szlachecki
 Sieglitzer Berg – park leśny w zakolu Łaby na zachód od Vockerode
 Küstriner Berg – wzgórze we Frankfurcie nad Odrą
 Prenzlauer Berg – okręg (poddzielnica) Berlina 
 Schwarzer Berg – wzgórze we Frankfurcie nad Odrą
 Villanderer Berg – szczyt w Alpach Sarntalskich

Inna nazwa dwóch herbów szlacheckich:
 Karmel
 Brzozy

Zobacz też 

 Berge
 Bergen
 Bergowie
 Jülich-Kleve-Berg
 Rohrbach-Berg
 Wolfsthal-Berg